Glide peut faire référence à :
 glide, un concept de linguistique,
 Glide, un format propriétaire informatique.